Gunnar Wallgren kan avse:

 Gunnar Wallgren (ingenjör)
 Gunnar Wallgren (konstnär)